Храм Дианы — святилище, место поклонения римской богине Диане (у древних греков — Артемида).

Италия
 Храм Дианы (Рим) (VI век до н. э.; ) — в Риме.
  — в городе Неми.

Франция
 Храм Дианы (Ним) (I век; ) — в городе Ниме.
  — в Экс-ле-Бен.

См. также 
 Храм Артемиды